Ibiporã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibiporã (ort), Paraná, 
 Ibiporã (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar